Lendva heißen folgende geographische Objekte:

 Lendava, Stadt in Slowenien (ungarischer Name)
 Ledava, Fluss zur Mur (oder Krka), in der Steiermark, Burgenland, Slowenien, Dreiländereck zu Ungarn und Kroatien (deutscher und ungarischer Name, auch Limbach)